Niemcy:
 Ahrensdorf – dzielnica Friesoythe
 Ahrensdorf – dzielnica Ludwigsfelde
 Ahrensdorf – dzielnica Templina

Zobacz też:
 Arensdorf
 Arenstorff